Jesús Moriones nacido en Maquirriain (Navarra, España el 15 de marzo de 1934) es un ex ciclista navarro, compitió entre los años 1953 y 1962, durante los que consiguió 4 victorias.

Se dedicaba principalmente a correr pruebas de carácter local, llegando a lograr el cuarto puesto en el Campeonato de España por Regiones,(Contarrreloj) con Navarra.

Palmarés 
1954
 Zarauz (Premio San Pelayo)
 1 etapa G. P. Ayuntamiento de Bilbao

1955
 1 etapa de la Vuelta a Navarra

1956
 Trofeo Unión Ciclista Navarra

Equipos 
 Independiente (1953-1957)
 Cyclo Club Bernais (1958-1962)

Enlaces externos 
 

Ciclistas de España
Deportistas de Navarra
Nacidos en Leoz